Первый дивизион 1966 () — 22-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания. Титул чемпиона не смог защитить клуб «Волеренга».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1966
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1966 году